Бурячок — украинская фамилия. Известные носители:
 Бурячок, Андрей Андреевич (1925—2008) — советский языковед.
 Бурячок, Иван Мартынович (настоящая фамилия Боряк; 1877—1936) — украинский художник театра, живописец, график.
 Бурячок, Ирина Олеговна (род. 1986) — украинская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.